Plaats in Indonesië
 Tunas Harapan (Gunung Meriah), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Singkil in de provincie Atjeh
 Tunas Harapan (Curup Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Rejang Lebong in de provincie Bengkulu